Nazwa Langsdorf może odnosić się do miejscowości:
 Langsdorf (Lich) – dzielnica Lich (Hesja)
 Langsdorf, miejscowość w Lindholz

Nazwisko Langsdorff (Langsdorf) nosili:
 Alexander Langsdorff (1898–1946), niemiecki egiptolog i oficer SS
 Georg von Langsdorff (1774–1852), niemiecko-rosyjski podróżnik
 Hans Langsdorff, niemiecki oficer marynarki
 Karl Christian von Langsdorf (1757–1834), niemiecki matematyk